Christelle Le Duff ( - ), joueuse de rugby française
 Dominique Le Duff, plus connu sous le nom de Dom DufF ( - ), musicien breton
 Louis Le Duff (1946 - ), entrepreneur français, fondateur du groupe Le Duff

Voir aussi